El Conde Jorge de Nassau-Beilstein, después también Conde de Nassau-Dillenburg (1 de septiembre de 1562 - 9 de agosto de 1623 en Dillenburg) era el tercer hijo varón del Conde Juan VI "el Viejo" de Nassau-Dillenburg (1536-1606) de su primer matrimonio con Isabel de Leuchtenberg,

En 1576, estudió en la Universidad de Heidelberg. En 1578, fue a los Países Bajos, a servir en el ejército, a las órdenes del Conde Gunter XLI de Schwarzburgo-Arnstadt. Mientras estuvo en los Países Bajos, intentó ser elegido Obispo de Utrecht, pero fracasó. A partir de 1580, asistió a la corte del Margrave Jorge Federico  de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach.

En 1604, adquirió su primer territorio, el distrito y la ciudad de Driedorf de su padre. Después de la muerte de su padre en 1606, Jorge y sus hermanos decidieron dividir Nassau-Dillenburg. Cuando esta división fue implementada en 1607, Guillermo Luis recibió Nassau-Dillenburg; Juan VII recibió Nassau-Siegen; Ernesto Casimiro recibió Nassau-Diez; Juan Luis recibió Nassau-Hadamar y Jorge recibió Nassau-Beilstein, que incluía los Señoríos de Westerwald, Burbach y Hickengrund. En 1611, adquirió la porción de Nassau del distrito de Wehrheim, que Nassau compartía con Trier, de su hermano Juan VII.

Hasta 1612, Jorge residió en Dillenburg, como regente en nombre de su ausente hermano Guillermo Luis, quien estaba en Holanda. Tras el retorno de su hermano, Jorge se trasladó al Castillo de Beilstein, en su propio territorio.

En 1618, Jorge alcanzó un acuerdo con su hermano Juan VII, según el cual Juan cedía a Jorge el derecho de heredar Dillenburg si Guillermo Luis moría sin hijos. Esto sucedió en 1620. De tal modo que Jorge se trasladó de nuevo a Dillenburg y se convirtió en el fundador de la línea cadete de Nassau-Dillenburg. Nassau-Beilstein fue dividido, con Jorge conservando Burbach y Hickengrund.

Gobernó bien su territorio; como sus hermanos emitió regulaciones judiciales, administrativas y de aplicación de la ley.

Jorge murió en Dillenburg en 1623.

Matrimonio e hijos 
Jorge se casó dos veces. Su primera esposa fue Ana Amalia de Nassau-Saarbrücken (1565-1605), la única hija de Felipe IV de Nassau-Weilburg. Tuvieron 15 hijos:
 Juan Felipe (n. 1586)
 Juan Jorge (n. 1587)
 niño de nombre desconocido (n. 1588)
 Juan Felipe (1590-1607)
 Jorge (1591-1616)
 María Juliana (1592-1645), desposó al Conde Jorge II de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1565-1631), hijo del Conde Luis I de Sayn-Wittgenstein, y así hermanastro de su madrastra.
 Luisa (1593-1614)
 Luis Enrique (1594-1662), Conde de Nassau-Dillenburg conjuntamente con Alberto entre 1623 y 1626 y en solitario desde 1626 hasta su muerte; elevado a Príncipe en 1654.
 Wolfgang Felipe (n. 1595)
 Alberto (1596-1626), gobernó Nassau-Dillenburg conjuntamente con Luis Enrique desde 1623 hasta su muerte en 1626.
 Amalia (1597-1598)
 Isabel (1598-1599)
 Erica (1600-1657)
 Ana Isabel (1602-1651)
 Mauricio Luis (1603-1604)

Después de la muerte de Ana Amalia, Jorge contrajo matrimonio con Amalia (1585-1633), hija del Conde Luis I de Sayn-Wittgenstein. Con ella, tuvo otra hija:
 Margarita (1606-1661), desposó al Conde Otón de Lippe-Brake (1589-1657), un hijo de Simón VI de Lippe (1554-1613)

Ancestros

Referencias 
 

Condes de Alemania
Casa de Nassau
Alemanes del siglo XVI
Alemanes del siglo XVII